Сен-Сюльпи́с-ле-Шан () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. Входит в состав кантона Сен-Сюльпис-ле-Шан. Округ коммуны — Обюссон.

Код INSEE коммуны — 23246.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 386 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 218 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 150 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 150 активных жителей работали 134 человека (71 мужчина и 63 женщины), безработных было 16 (9 мужчин и 7 женщин). Среди 68 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Крёз